IBAN (), стандарт № 13616 Международной организации по стандартизации ИСО (ISO, International Organization for Standardization) и Европейского комитета по банковским стандартам ECBS, European Committee for Banking Standards — международный номер банковского счёта.

Назначение 
Введение кода IBAN было изначально предназначено для стандартизации межбанковских расчётов на территории Европейского союза, но сейчас он применяется и в других странах мира. Его использование позволяет ускорить и удешевить межбанковские платежи. Также идёт процесс интеграции в систему расчётов с использованием кода IBAN американской системы межбанковских расчётов. Официально сопровождает данный стандарт ISO компания SWIFT.

Формат 
Формат кода IBAN включает
 1—2 символы — код страны, где находится банк получателя (в соответствии со стандартом ISO 3166-1 alpha-2)
 3—4 символы — контрольное уникальное число IBAN, рассчитываемое по стандарту (ISO 7064)
 5—34 символы — Basic Bank Account Number (BBAN), базовый номер банковского счёта, включающий, как минимум, сам номер счёта, так и признак банка получателя (в том числе код филиала банка). Длина и содержание этой части IBAN зависят от выбора конкретной страны, но ограничиваются максимум 30 знаками.

Общая длина IBAN не может превышать 34 знака. Для удобства восприятия человеком, код IBAN записывается, как правило, группами по 4 знака, разделяемых пробелами, начиная с первого. В платёжных и иных документах в электронном формате IBAN вводится без пробелов. В таком случае, код не должен начинаться ни с каких обозначений (например: IBAN, A/C, Account No и т. п.).

Формат по странам 
 Группа kk после двухбуквенного ISO-кода страны представляет собой контрольные цифры, рассчитанные по остальным символам IBAN. Если они являются постоянными для соответствующей страны, это указывается в колонке «Комментарий». Это происходит тогда, когда в BBAN есть свои контрольные цифры, которые используют тот же алгоритм, что и контрольные цифры IBAN.
 В столбце «Формат BBAN» показан формат BBAN как части IBAN. Буквы верхнего регистра (A—Z), обозначаются символом a, цифры (0—9), обозначаются символом n, а в случае смеси алфавитно-цифровых символов разного регистра (a—z, A—Z, 0—9), обозначаются символом c. Например, болгарский BBAN (4a, 6n, 8c) состоит из 4 букв, за которыми следуют 6 цифр, а затем 8 алфавитно-цифровых символов смешанного типа.
 Описания в поле «Комментарии» стандартизованы с указанием конкретных стран в скобках. Формат различных полей можно вывести из поля BBAN
 Страны, которые планируют внедрить IBAN, показаны курсивом, с плановой датой введения — полужирным.

Применение 
Платежи с использованием кода IBAN (по состоянию на 01.04.2013 — в 62 странах) осуществляют: Австрия, Азербайджанская Республика, Албания, Андорра, Бельгия, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Британские Виргинские острова, Великобритания, Венгрия, Гватемала, Германия, Гибралтар, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская Республика, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Кипр, Княжество Лихтенштейн, Королевство Бахрейн, Коста-Рика, Кувейт, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Маврикий, Мавритания, Македония, Мальта, Молдова, Монако, Нидерланды, Норвегия, Объединённые Арабские Эмираты, Палестинская автономия, Пакистан, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сербия, Словацкая Республика, Словения, Тунис, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чешская республика, Швейцария, Швеция, Эстония. 
В Бразилии внедрение IBAN планируется с 1 июля 2013 года.

Грузия присоединилась к системе IBAN 3 мая 2010.  
В Казахстане IBAN стал обязательным к применению во внутренних и международных расчётах с 7 июня 2010 года. 
На Украине IBAN принят как один из вариантов формата счёта для международных переводов с 01.01.2011. У сопровождающей стандарт компании SWIFT украинский формат IBAN зарегистрирован в 2016 году, использование IBAN на Украине было необязательно и зависело от конкретного банка. Переход на IBAN осуществлен с 5 августа 2019 (обязателен к использованию с 13 января 2020 года)  
В Молдавии с 1 января 2013 года использование кода обязательно для всех банков в международных переводах, с 1 января 2016 года внедряется для осуществлении национальных переводов. 
В Азербайджане счёта клиентов коммерческих банков приведены к структуре IBAN с 3 января 2013 года. 
В Беларуси переход на IBAN осуществлен с 4 июля 2017 года.

Примеры IBAN

См. также 
 SWIFT
 Корреспондентский счёт

Примечания

Ссылки 
 IBAN, BIC, ИИН, БИН в Казахстане
 Проверка международных номеров IBAN
 Create or check International Bank Account Numbers
 IBAN, BIC в Республике Беларусь

13616
Банковское право
Безналичные расчёты